Django bezeichnet:

Namen
 Django (Vorname), männlicher Vorname
 Django Reinhardt, ein französischer Gitarrist, Komponist und Bandleader
 Django Asül, bayerischer Kabarettist türkischer Abstammung
 Couleurname des ehemaligen österreichischen Vizekanzlers Reinhold Mitterlehner
 (94291) Django, Name eines Asteroids

 Kunst
 Django (1966), italienischer Film
 Liste von Django-Filmen
 Django (Fernsehserie), französisch-italienische Fernsehserie aus dem Jahr 2023 und Neuverfilmung des Films von 1966
 Django Unchained, US-amerikanischer Western von Quentin Tarantino aus dem Jahr 2012
 Django, Originaltitel der französischen Filmbiografie Django – Ein Leben für die Musik über den Jazzgitarristen Django Reinhardt
 Django (Jazz-Titel), Musikstück
 Django d’Or, verschiedene europäische Jazzpreise

Informationstechnik
 Django (Framework), ein in Python geschriebenes, quelloffenes Webframework, das dem Model-View-Presenter-Schema folgt
 django CMS, ein Content-Management-System zur Erstellung von Webseiten

Siehe auch:
 Jango
 Tschangos, eine ungarischstämmige Volksgruppe in Osteuropa